Guido Holzknecht (1872-1931) – medico austriaco
 Elvira Holzknecht (1973) – slittinista austriaca
 Norbert Holzknecht (1976) – sciatore austriaco
 Lorenzo Holzknecht (1984) – scialpinista italiano
 Dominik Holzknecht (1993) – slittinista austriaco